CCSL steht für:
 Corpus Christianorum Series Latina, lateinische christliche Schriftsteller der ersten acht Jahrhunderte
 Clock Constraint Specification Language (Software)

CCSL